Хорошевская (Хорошёвская) — топоним:

 Хорошевская — деревня в муниципальном образовании «Усть-Вельское» Вельского района Архангельской области.
 Хорошевская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Хорошевская — станица в Ростовской области.
 Хорошевская — станция на Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

См. также 
 Хорошёвское шоссе
 Третья Хорошёвская улица